Campionul en-titre a fost Rafael Nadal care n-a participat din cauza unei accidentări la coaste.

Carlos Alcaraz l-a învins în finală pe Pablo Carreño Busta cu 6–3, 6–2.

Acest turneu a marcat ultima apariție profesională a fostului No. 5 mondial Tommy Robredo, care și-a făcut debutul în ATP Tour la același turneu cu 23 de ani înainte.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022